Группу 1 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 1980 составили сборные Англии, Болгарии, Дании, Ирландии и Северной Ирландии. Путёвку в финальную часть получила сборная Англии, занявшая первое место.

Таблица группы 1 
{|
|-
|

|

|}

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное

Лучший бомбардир 
  Кевин Киган — 7 мячей

Примечания

Ссылки 
 Евро 1980 на официальном сайте УЕФА
 Русскоязычная страница турнира на официальном сайте УЕФА

Футбол в Европе в 1978 году
Футбол в Европе в 1979 году
Отборочный турнир